Grupa ras FCI – podział ras psów uznawanych i będących w toku procesu uznawania przez FCI.

FCI dzieli rasy na 11 grup – 10 z nich to rasy uznawane przez tę organizację, jedenastą stanowią rasy w tzw. prowizorium – są to rasy uznawane przez którąś z organizacji wchodzących w skład FCI, lecz nie uznawane przez FCI jako całość.

Nazwy grup, podobnie jak nazwy ras, do użytku wewnętrznego przez Związek Kynologiczny w Polsce zostały wprowadzone przez władze tego stowarzyszenia. Stosuje się je we wzorcach ras oraz przy organizowaniu wystaw psów rasowych, gdzie w trakcie eliminacji zwycięzcy ras konkurują o miano "Zwycięzcy Grupy" (w eliminacjach tych nie biorą udziału zwycięzcy ras nie uznawanych przez FCI).

Niektóre grupy dzielą się dodatkowo na sekcje – nazewnictwo jak powyżej. Podziału na sekcje nie stosuje się przy organizowaniu wystaw – ma on charakter jedynie porządkująco-systematyzujący.

Grupy ras według Związku Kynologicznego w Polsce – za FCI 
 Grupa 1 – Owczarki i inne psy pasterskie, z wyłączeniem szwajcarskich psów do bydła
 Grupa 2 – Pinczery i sznaucery, molosy, szwajcarskie psy górskie i do bydła
 Grupa 3 – Teriery
 Grupa 4 – Jamniki
 Grupa 5 – Szpice i psy w typie pierwotnym
 Grupa 6 – Psy gończe i rasy pokrewne
 Grupa 7 – Wyżły
 Grupa 8 – Aportery, płochacze i psy dowodne
 Grupa 9 – Psy ozdobne i do towarzystwa
 Grupa 10 – Charty
 Grupa – Rasy nieuznane przez FCI

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Kynologia